Ша́ля — посёлок городского типа в Свердловской области России. Административный центр Шалинского городского округа и Шалинского района.

Название 
Шаля получила своё название от одноимённой реки.

История 
Населённый пункт основан в 1903 году как посёлок при прокладке железной дороги Пермь — Екатеринбург. В 1907—1909 годах сформирован комплекс станции, включавший депо, водонапорную башню, вокзал и жилые дома. Проект здания вокзала разработал архитектор Ф.Е. Вольсов, который также спланировал и другие вокзалы на данной ветке железных дорог. В 1932 образован Шалинский район, однако центром этого района стало село Сылва. Лишь в 1938 районные учреждения перенесены в Шалю. В 1942 посёлок железнодорожной станции Шаля получил статус рабочего посёлка.

Возле посёлка 19 октября 2015 г. находился эпицентр редкого для Урала землетрясения с магнитудой около 4 баллов.

Законом Свердловской области от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ деревня Никитинка была присоединена к рабочему посёлку Шаля.

С 1 октября 2017 года согласно областному закону N 35-ОЗ статус Шали изменён с рабочего посёлка на посёлок городского типа.

В Шале имелась деревянная часовня, после 1917 перестроенная в церковь, которая в 1930 была закрыта и позднее снесена. С 1996 года действует православный приход, открыт сначала молитвенный дом, а в 2008 освящён каменный храм во имя апостола Андрея Первозванного.

Население 

2007 год — 6516 жителей.

Транспорт 
Одноимённая железнодорожная станция северного направления Транссиба, участок Пермь — Екатеринбург.

Ссылки 
 Официальный сайт посёлка Шаля и Шалинского Района
 Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Свердловской области
 ОКАТО

Литература 
 Рундквист Н., Задорина О. Свердловская область: иллюстрированная краеведческая энциклопедия от А до Я. — Екатеринбург: Квист, 2009

Примечания 

Населённые пункты Шалинского городского округа
Посёлки городского типа Свердловской области